Paál György
 Paál György (1934–1992) fizikus, csillagász
Pál György
 Pál György (1906–?) grafikus
 Pál György (1933–2011) irodalomtörténész, főiskolai docens
 Pál György (1939) ökölvívó olimpikon (1960)
 Pál György (1950) festő
 Pál György (?) úszó
Páll György
 Páll György (1892–1975) erdélyi magyar újságíró, lapszerkesztő